

Cinema e televisione 
Donna da uccidere (Eyewitness) – film del 1956 diretto da Muriel Box
Il ragazzo ha visto l'assassino e deve morire (Eyewitness) – film del 1970 diretto da John Hough 
Uno scomodo testimone (Eyewitness) – film del 1981 diretto da Peter Yates
Eyewitness (Eyewitness) – film del 1999 diretto da Bert Van Bork
Eyewitness – serie televisiva statunitense del 2016

Letteratura 
 Testimone oculare (Eyewitness) – racconto di Robert Arthur del 1939, contenuto ne I maghi del brivido
Eyewitness – romanzo di John Harris, ma scritto con lo pseudonimo di Mark Hebden,

Musica 
Eyewitness – album dei Kayak del 1981
Eyewitness – album dei Royal Hunt del 2003